Батидрако, или глубоководные плосконосики, или антарктические плосконосы (), — род антарктических донных рыб семейства батидраковых (Bathydraconidae) подотряда нототениевидных (Notothenioidei). Представители рода распространены в Южном океане, окружающем Антарктиду. Длина тела составляет от 17 до 25 см. Латинское название рода происходит от двух греческих слов — «глубокий» () и «дракон» () и характеризует большую глубину обитания и необычный внешний вид рыб рода Bathydraco, выделяющихся своей уплощённой головой с длинным рылом и большим ртом.

Классификация 
На декабрь 2018 года в род включают 5 видов:

Примечания 

Батидраковые